Les Championnats d'Europe de taekwondo sont des championnats d'Europe généralement organisés tous les deux ans pour départager les meilleurs Européens en taekwondo. La première édition a eu lieu en 1976 à Barcelone, en Espagne.

Il existe aussi depuis 2015 des Championnats d'Europe dédiés aux catégories olympiques.

Éditions

Médailles 
Actualisé en 2021 (hors édition extra)

Taekwondo championnat europe